Ufťuga — je název několika řek v povodí Severní Dviny v Rusku:

 Ufťuga (přítok Kokšengy) — řeka ve Vologdské oblasti, přítok Kokšengy
 Ufťuga (přítok Kubenského jezera) — řeka ve Vologdské oblasti, přítok Kubenského jezera
 Ufťuga (přítok Severní Dviny) — řeka ve Archangelské oblasti, přítok Severní Dviny
 Ufťuga (přítok Suchony) — řeka ve Vologdské oblasti, přítok Suchony